Karakter
 Lucky Luke, mesehős szereplő

Képregénysorozat
 Lucky Luke, belga képregényosozat

Mozifilmek
 Lucky Luke, 1990-ben bemutatott olasz-amerikai filmvígjáték.
 Lucky Luke és a Daltonok, 2004-ben bemutatott német-francia-spanyol filmvígjáték.
 Lucky Luke, 2009-ben bemutatott francia-argentin kalandfilm.
 Lucky Luke és a nagyváros, 1971-ben bemutatott francia-belga rajzfilmvígjáték.
 Lucky Luke – Négy bandita, tíz áldozat, 1978-ban bemutatott francia rajzfilmvígjáték.
 Lucky Luke – Szökésben a Daltonok, 1983-ban bemutatott francia-amerikai rajzfilmvígjáték.
 Lucky Luke – Irány a vadnyugat, 2007-ben bemutatott francia 2D-s számítógépes animációs kalandfilm.

Tévéfilmsorozatok
 Lucky Luke, 1992-ben indult olasz televíziós filmvígjáték-sorozat.
 Lucky Luke kalandjai, 1984-ben indult francia-amerikai televíziós rajzfilmvígjáték-sorozat.
 Lucky Luke, 1991-ben indult francia-belga televíziós rajzfilmvígjáték-sorozat.
 Lucky Luke legújabb kalandjai, 2001-ben indult francia televíziós 2D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat.